— японский топоним.

 Харима — посёлок в префектуре Хёго.
 Харима — историческая область Японии.
 Харима-Нада — малое море (плёс) в Японии (часть Внутреннего Японского моря).

См. также 
 Битва при Хариме